Тамбе́ () — французская фамилия. Известные представители:
 Тамбе, Адриен (род. 1991) — французский автогонщик.
 Тамбе, Бхаскар Рамчандра (1874—1941) — индийский поэт, писавший на языке маратхи.
 Тамбе, Патрик (род. 1949) — французский автогонщик, пилот Формулы-1. Отец Патрика Тамбе.
 Тамбе, Робер Ндип (род. 1994) — камерунский футболист, нападающий.